Szymon Walków e Jan Zieliński erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Nathaniel Lammons e Albano Olivetti hanno sconfitto Sadio Doumbia e Fabien Reboul con il punteggio di 4-6, 7-6(8-6), [10-7].

Teste di serie 

  Sadio Doumbia /  Fabien Reboul (finale)
  Nathaniel Lammons /  Albano Olivetti (campioni)

  Arjun Kadhe /  Sergio Martos Gornés (semifinale) 
  Denys Molčanov /  Niklas Schell (semifinale)

Wildcard 

  Borna Gojo /  Mili Poljičak (ritirati)

  Luka Mikrut /  Dino Prižmić (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Split Open 2022